Ніколь Мелічар і Квета Пешке були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Анна Калинська і Вікторія Кужмова з рахунком 4–6, 7–5, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main draw 

Парний розряд